El Camí de les Vinyes és un camí del terme de Castell de Mur, a l'antic terme de Mur, al Pallars Jussà. És en terres de Vilamolat de Mur.

Arrenca del Camí de Casa Josep, al nord-oest de Vilamolat de Mur i a prop i al sud-oest de Casa Josep. Des d'aquest lloc davalla cap al nord-est, passa per sota i al nord de Casa Josep, pel capdamunt de la Costa, arriba a l'extrem de ponent del Serrat del Magí, on canvia de direcció i emprèn cap al nord-oest, deixant l'Alzina del Magí a llevant. Després d'un parell de revolts tancats, s'adreça al nord, travessa la Roureda de Josep, i al capdavall d'aquesta roureda trenca cap a llevant. Passa pel sud del Tros de Sant Gregori i de les antigues vinyes de la Vinya del Serrat i de la Vinya Gran,

Etimologia 
El camí pren el nom de les vinyes a les quals menava des de Vilamolat de Mur.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Vinyes